Kabinett Katsura steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Katsura I (1901 bis 1906) 
 Kabinett Katsura II (1908 bis 1911)
 Kabinett Katsura III (1912 bis 1913)